Una Healy (antigo nome de casada: Una Foden) (Thurles,10 de Outubro de 1981) é uma cantora, instrumentista e compositora irlandesa de música pop, mais conhecida por ser integrante do girl group The Saturdays.

Biografia
Una Theresa Imogene Foden nasceu em Thurles, Tipperary, na Irlanda no dia 10 de Outubro de 1981. Una iniciou sua carreira em uma banda de rock, mas sua primeira aparição como cantora foi no Eurovision 2006 como backing vocal de Brian Kennedy. E em 2007, entrou como uma das cinco garotas da Girlband The Saturdays.

Começo
Una também é compositora e, em 2004, venceu o Ireland's Glinsk Song Contest, voltando a ser premiada em 2006. No mesmo ano Healy lançou um EP produzido por ela mesma, intitulado “Sorry EP”. Atualmente, é uma das integrantes da girlband britânica The Saturdays, sendo a única não Inglesa.

Carreira
Healy começou a tocar guitarra com 13 anos de idade. Ela toca tanto guitarra acústica como a eléctrica, Ela e Mollie King são as únicas no grupo The Saturdays que sabem tocar um instrumento, e Una toca guitarra durante a maior parte de suas sessões acústicas. Após deixar a escola, ela começou a frente para um local banda de rock na Irlanda. Gravou por alguns anos com vários outros músicos. Healy venceu a Irlanda Glinsk Song Contest em 2004 e 2006  e seu EP auto-produzido, " Sorry "foi lançado em 2006. Ela representou a Irlanda no Festival Eurovisão da Canção 2006 como cantora de apoio de Brian Kennedy em " Cada canção é um grito de amor ". Desde 2007, Healy foi um membro do grupo feminino "The Saturdays". Os primeiros quatro singles que todos atingiram o Top 10 nas paradas britânicas (" If This Is Love "," Up "," Issues "e" Just Can't Get Enough "). Seu álbum de estréia Chasing Lights também chegou ao número nove. The Saturdays apoiado Girls Aloud no seu Tangled Up Tour Abril / Maio / Junho de 2008, o Jonas Brothers em sua Hammersmith Apollo show em 11 de setembro de 2008 e Take That em Take That Present: The Circus Live em 5 de junho de 2009. Elas passaram então a embarcar em sua própria turnê The Tour Trabalho em todo o território de junho e parte de julho de 2009. O sábado fez uma aparição em Hollyoaks Mais tarde , em 18 de setembro de 2008, jogando-se. Também atuou em cerca de 10 minutos BBC drama " Mitos ", em um episódio chamado" Syrens "The Call".  The Saturdays cantou a música " Issues ". Apesar de ser relativamente desconhecida na época, Healy ganhou mais quentes 2009 do sexo feminino na Virgin Media Music Awards. Da mesma forma, ela foi classificada como número 19 na mais sexy's FHM Mulher 2010. Healy é um nadador campeão, embora tenha falado de um incidente em que ela quase se afogou em uma piscina por uma lesão na perna. Ela representou Tipperary no All-Ireland, e passou a se tornar campeão. foi considerada o rosto mais belo da Irlanda.

Vida pessoal
Una vem de um fundo musical e é sobrinha da cantora country Declan Nerney de Drumlish Co. Longford. Healy foi casada com o jogador inglês de rugby Ben Foden, se separando em meados de julho de 2018 em meio de relatos de infelidade por parte do jogador. No dia 13 de Março de 2012, ela deu à luz Aoife Belle Foden, primeira filha do casal, seu segundo filho chamado Tadhg John Foden nasceu no dia 2 de Fevereiro de 2015. Ela é prima do atleta irlandês Paul Hession.

Voz
Una Possui um potencial vocal bem abaixo de Vanessa White porem ela aparece em todas as canções como segunda vocalista tendo também duas musicas que contam apenas com seu vocal chamada Had With Today que foi solo de seu EP Sorry e Here Standing a Versão demo que aparece no Mini-Album "Headlines! Expanded Version".

Ligações externas 

 
 
 
 

Membros de The Saturdays
Cantores da Irlanda
Cantores de música pop
Naturais de Thurles
Técnicos de The Voice (talent show)